Бездушність (Доктор Хаус)
 Душа